Wladimir Lifschitz ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Alexandrowitsch Lifschiz (1913–1978), russischer Schriftsteller, Dichter und Dramaturg 
 Wladimir Jakowlewitsch Lifschiz (* 1938), russischer Badmintonspieler, Autor und Sportfunktionär